La stagione 1993 dell'International Formula 3000 fu corsa su 9 gare. Vi presero parte 21 differenti team, 37 differenti piloti, un unico telaista e due fornitori di motore.

Piloti e costruttori

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica Piloti

Risultati Completi

R10=ritirato ma classificato NC=non classificato  R=ritirato NS=non parte NQ=non qualificato DIS(6)=squalificato dopo essere giunto sesto

 09
International